Miejscowości w USA:
 Flat Rock – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Flat Rock – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Flat Rock – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Flat Rock – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Flat Rock – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Flat Rock (ang. Flat Rock Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew